

Patronyme

 François Sigaut (1940-2012) est un agronome et historien français.
 Marion Sigaut (1950- ) est une romancière française spécialisée dans le .

Homonymie
Homonymie de patronyme